Haslen kan avse följande:

 Haslen, Appenzell Innerrhoden – ort i kantonen Appenzell Innerrhoden, Schweiz
 Haslen, Glarus – ort i kantonen Glarus, Schweiz